Merbau kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bukit Pinting, berg, Jambi, 
 Sungai Merbau (vattendrag i Indonesien, lat 0,16, long 101,47), 
 Kecamatan Merbau, distrikt, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar